FLN pode referir-se a:
 Aeroporto Internacional Hercílio Luz, aeroporto situado em Florianópolis, SC
 Frente de Libertação Nacional (Argélia), partido político da Argélia

Desambiguações de siglas